Blore ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Blore (1787–1879), britischer Architekt
 Eric Blore (1887–1959), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Gary Blore, Konteradmiral der United States Coast Guard
 Reginald Blore (* 1942), walisischer Fußballspieler
 Vince Blore (1907–1997), englischer Fußballspieler